Møllen er en dansk stumfilm fra 1908 med ukendt instruktør og efter manuskript af Arnold Richard Nielsen.

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1908